Butterblume ist ein volkstümlicher, unspezifischer Ausdruck für verschiedene gelb blühende krautige Wiesenpflanzen. Zum Beispiel werden regional folgende Pflanzen als Butterblume bezeichnet: Pflanzen aus der Gattung Hahnenfuß wie Scharfer Hahnenfuß (Ranunculus acris), Brennender Hahnenfuß (Ranunculus flammula), Knolliger Hahnenfuß oder Knollen-Hahnenfuß (Ranunculus bulbosus), Kriechender Hahnenfuß (Ranunculus repens), Zungen-Hahnenfuß (Ranunculus lingua) und Gift-Hahnenfuß (Ranunculus sceleratus); das Scharbockskraut (Ficaria verna); die Sumpfdotterblume (Caltha palustris); die Trollblume (Trollius europaeus); der Gewöhnliche Löwenzahn (Taraxacum officinale); die Ringelblume (Calendula officinalis); das Wechselblättrige Milzkraut (Chrysosplenium alternifolium).

Einzelnachweise 

Pflanze